Ведлозеро:
 Ведлозеро — озеро на территории Пряжинского района Карелии.
 Ведлозеро — село на берегу Ведлозера.